HMAS Hobart je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Hobart (1939)
 HMAS Hobart (D39)

Hobart